VISP steht für:
 Virtual Internet Service Provider (dt.: virtueller Internetdienstanbieter), Internetdienstanbieter, der freie oder eingekaufte Internetdienste anderer Internetdienstanbieter mit eigener Infrastruktur vermarktet
 Vaccine-induced seropositivity, impfungsinduziertes positives Testergebnis auf Erkrankungen durch entsprechende Antikörper-Bildung im Blut

Visp steht für:
 Visp, politische Gemeinde im Kanton Wallis in der Schweiz
 Bezirk Visp, Bezirk im Kanton Wallis in der Schweiz
 Dekanat Visp, Dekanat im katholischen Bistum Sitten in der Schweiz
 Visible Speech (ISO-15924-Code)

Abkürzung